Албания огласила 25 июля 2012, что будет участвовать в Детском конкурсе песни Евровидение 2012, проводившемся в Амстердаме, Нидерланды. Radio Televizioni Shqiptar (RTSH), как единственный член Европейского вещательного союза в Албании, был организатором процесса отбора первого албанского участника.

RTSH ранее транслировал конкурс 2005 года.

Участники 
  Победитель
  Второе место
  Третье место
  Четвертое место
  Пятое место
  Последнее место
  Не участвовала или была дисквалифицирована
  Несостоявшееся участие

Фотогалерея

Голоса за Албанию (2012, 2015-2019, 2021-2022) 
Баллы за 2016 год были просуммированы (так как детское жюри и взрослое жюри голосовало по отдельности). Кроме того, в 2016 году свои баллы выставляли 3 эксперта.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Детского конкурса Евровидение 
 Информация о конкурсе 2012  на Esckaz.com

«Детское Евровидение» по странам
Музыка Албании